Анна Викторовна Василенко (; род. 21 февраля 1986) — украинская спортсменка (вольная борьба).

Биография 
Анна Василенко родилась 21 февраля 1986 года в селе под Мариуполем. 

В школе занималась бегом и баскетболом. На районных соревнованиях по легкой атлетике её заметил тренер из спортинтерната и она полтора года занималась легкой атлетикой. Но ушла на борцовский ковер.

Сначала тренировалась в Анатолия Александровича Михальченко; затем — у Игната Георгиевича Грека и Беслана Усмановича Туштарова.

В 2007 году на турнире «Черное море» в Одессе была приглашена в Одесский университет МВД, стала курсантом.

Примечания

Ссылки 
 
 Анна Василенко
 Борьба: Анна Василенко приносит пятую бронзу украинской команде
 Анна Василенко: "Впереди еще более значимые вершины"

Борцы Украины
Чемпионки мира по женской борьбе